Mount Williams kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Williams, Antarktis,

Ecuador 
 Volcán Darwin, vulkan, Galápagos,

Kanada 

 Mount Williams, Alberta, berg, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar